3 miejscowości w Polsce: 
 Wężewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne 
 Wężewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Wężewo – wieś w woj.
warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz